The Lone Hand – cortometraggio del 1919 diretto da George Holt
The Lone Hand – film del 1920 diretto da Clifford Smith
The Lone Hand – film del 1922 diretto da B. Reeves Eason